Diese Liste führt sämtliche Personenbahnhöfe und -haltepunkte in Rheinland-Pfalz auf, die im Regelverkehr bedient werden. Darüber hinaus werden die Art der Betriebsstelle, das Gemeindegebiet auf dem sich diese befindet, der zugehörige Verkehrsverbund, die Bedienung durch Fern-, Regional- oder S-Bahn sowie die bedienten Strecken genannt.

Aufbau 
Die Liste ist wie folgt unterteilt:

 Name: Hier wird der aktuelle ausgeschilderte Name des Bahnhofs oder Haltepunkts angegeben.
 Bst.: Gibt die Art der Betriebsstelle wieder, also Bf=Bahnhof oder Hp=Haltepunkt.
 Gl.: Gibt die Anzahl der im Betrieb befindlichen Bahnsteiggleise an. Über eine frühere, abweichende Anzahl sowie die Frage, ob alle angegebenen Bahnsteiggleise im Regelverkehr genutzt werden, wird jedoch keine Aussage getroffen.
 Stadt / Gemeinde: Gibt die Stadt oder Gemeinde an, auf deren Gebiet sich die Station befindet.
 Lkr.: Diese Spalte führt den Landkreis beziehungsweise die kreisfreie Stadt auf, in dem sich der Halt befindet. Es wird dabei lediglich das Kürzel, wie es bei Kfz-Kennzeichen angewendet wird, verwendet. Im Einzelnen sind dies die folgenden Land- und Stadtkreise:

 Eröffnung: Gibt den Eröffnungszeitraum an. Die Daten beziehen sich auf die erstmalige Eröffnung des Bahnhofs an seiner heutigen Stelle. Verlegungen oder zwischenzeitliche Stilllegungen werden nicht berücksichtigt.
 VV: Gibt den Verkehrsverbund an. Das Land Rheinland-Pfalz wird von sechs Verkehrsverbünden abgedeckt. In den Landkreisen Ahrweiler, Altenkirchen (Westerwald) und Neuwied gilt der Tarif des Verkehrsverbund Rhein-Mosel (VRM), jedoch auch der Übergangstarif des Verkehrsverbundes Rhein-Sieg (VRS) sowie im Landkreis Altenkirchen ebenso der Übergangstarif des Verkehrsgemeinschaft Westfalen-Süd (VGWS), welche jedoch nur für Fahrten von und zum Kerngebiet der beiden Verbünde angewendet werden.
 Karlsruher Verkehrsverbund (KVV)
 Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV)
 Rhein-Nahe-Nahverkehrsverbund (RNN)
 Verkehrsverbund Rhein-Mosel (VRM)
 Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN)
 Verkehrsverbund Region Trier (VRT)
 Preiskl.: Die Spalte Preiskl. zeigt die gegenwärtige Preisklasse des Halts mit Stand vom 1. Januar 2013 an. Dies trifft jedoch nur auf Bahnhöfe der DB Station&Service AG zu und schließt die Bahnhöfe privater Betreiber wie der Westerwaldbahn GmbH (WEG) nicht mit ein.
 F: Fernverkehrshalt, dies trifft auf Halte der Produkte Intercity-Express, InterCity und ähnlicher zu.
 R: Regionalverkehrshalt der Produkte Regional-Express, Regionalbahn sowie gleichartige Produkte privater Anbieter.
 S: S-Bahn RheinNeckar und Stadtbahn Karlsruhe¹
¹) Die Bahnhöfe der Rhein-Haardtbahn werden auf Grund des straßenbahnähnlichen Charakters der Strecke nicht mit aufgeführt.
 Strecke: Diese Spalte gibt die anliegenden Eisenbahnstrecken an. Dabei werden lediglich die Strecken genannt, die auf diesem Abschnitt noch in Betrieb sind.
 Anmerkungen: In dieser Spalte werden sonstige Anmerkungen, die nicht aus den restlichen Spalten hervorgehen, angegeben. Dies betrifft vor allem die Betreiber und den Hinweis auf saisonalen Verkehr.

Bahnhofsübersicht

Literatur

Weblinks 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rheinland-Pfalz
!Liste